Sint-Foillankerk (Énines)
Sint-Foillankerk (Luik)